Szarzynski ist der Familienname folgender Personen:
 Sjef Szarzynski (* 1974), belgischer Eishockeyspieler
 Ward Szarzynski (* 1974), belgischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Szarzyński